Folgende Stadien tragen die Namen Dinamo- oder Dynamo-Stadion:
 Dinamo-Stadion (Brest)
 Dinamo-Stadion (Bukarest)
 Dinamo-Stadion (Machatschkala)
 Dinamo-Stadion (Minsk)
 Dynamo-Stadion (Moskau)
 Dinamo-Stadion (Sochumi)
 Dynamo-Stadion (Ufa)

Folgende Stadien trugen die Namen Dynamo- oder Dinamo-Stadion:
 Sportforum Hohenschönhausen in Berlin, früher auch „Dynamo-Stadion im Sportforum“
 Regionaler Sportkomplex Brest / Weißrussland, 1972–1999 „Dynamo-Stadion“
 Zentraler Sportkomplex Wizebsk, 1937–2003 „Dinamo-Stadion“
 Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, offizieller Name 1971–1990
 Walerij-Lobanowskyj-Stadion in Kiew, offizieller Name 1943–2002
 PNC Stadium in Houston (Texas), USA, nach den Houston Dynamo